Tuto steht für:
 TuTo Hockey, finnischer Eishockeyverein aus Turku
 Tuto (Fußballspieler) (* 1979), brasilianischer Fußballspieler
 Tuto (Regensburg) († 930), neunter Bischof von Regensburg von 893 bis 930, wird als Seliger verehrt